Ян Ивар Свеннебю (,  — ) — норвежский шахматист, международный мастер ИКЧФ (2004).

Победитель юниорского чемпионата Норвегии 1956 г.

В составе сборной Норвегии участник шахматной олимпиады 1960 г.

Позже активно выступал в соревнованиях по переписке.

Главное достижение — бронзовая медаль 3-го чемпионата Европы (1965—1968 гг.). Также участвовал в 7-м чемпионате Европы (1967—1972 гг.).

В составе сборной Норвегии участник предварительных соревнований 16-й олимпиады по переписке (2005—2010 гг.) и ряда других командных соревнований.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Я. Свеннебю в базе Chessgames
 Личная карточка Я. Свеннебю на сайте 365Chess
 Личная карточка Я. Свеннебю на сайте ИКЧФ

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера ИКЧФ